Флаг муниципального образования рабочий посёлок Атиг является официальным символом городского поселения муниципального образования рабочий посёлок Атиг Нижнесергинского муниципального района Свердловской области России.

Флаг утверждён 6 июня 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3438.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх неравных частей: большей зелёной, белой в виде нисходящей полосы шириною в 1/8 от ширины полотнища и синей в виде треугольника — вдоль нижнего края в 1/4 от ширины полотнища. По центру полотнища помещено белое с жёлтым изображение крылатого коня с жёлтой семилучевой звездой. Оборотная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Зелёный, белый и синий цвета повторяют цвета флага Нижнесергинского муниципального района.

Белая полоса символизируют собой проходящий вблизи посёлка Московский тракт, а также то обстоятельство, что он возник как ямское поселение.

Крылатый конь — символ давшего жизнь посёлку машиностроительного завода.

Звезда — знак надежды на будущее.

Примечания 

Атиг
Флаги с изображением семиконечных звёзд
Флаги с изображением Пегаса